Сергей Иванович Русако́в (9 апреля 1906 — 4 февраля 1976) — советский инженер, конструктор автомобилей.

Биография 
Работал на ГАЗе: инженер, заместитель начальника цеха, помощник главного технолога, заместитель начальника отдела главного технолога, в 1945—1976 годах — главный сварщик ГАЗа.

Во время войны — один из авторов метода автоматической сварки под слоем флюса реактивных снарядов, обода и ступицы катков танков.

Похоронен в Горьком на кладбище «Марьина Роща».

Библиография 
 Сварочный пистолет системы "Федераль" : [На правах рукописи] / Инж. С. И. Русаков. - Горький : Науч.-изобретательский отд. Автозавода им. Молотова, 1938. - 19 с. : ил.; 21 см.
 Тиратронные прерыватели в автостроении / Инж. С. И. Русаков; Горьк. автомобильный завод им. Молотова. Совет науч. инж.-техн. о-ва. - [Москва] : Школа ФЗУ треста "Полиграфкнига", 1938. - 72 с. : ил.; 21 см.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1947) — за создание грузового автомобиля «ГАЗ-51»
 орден Ленина (1966)
 орден «Знак Почёта» (1941)
 орден Трудового Красного Знамени (1952)
 медали

Источники 

 Нижегородский некрополь
 Горьковский автомобильный: очерк истории завода. Профиздат, 1964 — Всего страниц: 294

Похороненные на кладбище «Марьина Роща»
Конструкторы СССР
Сварщики